Wostotschnaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Wostotschnaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Wostotschnaja (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Wostotschnaja (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk

Siehe auch:
 Wostotschny (Begriffsklärungsseite)